

Patronyme

 Antoine Mongez (1747-1835), administrateur des Monnaies, érudit, numismate, archéologue, historien de l’art français ;
 Jean-André Mongez (1750-1788), scientifique, minéralogiste français ;
 Angélique Mongez (1775-1808), artiste peintre française.